De stad Leeuwarden telt ten minste 612 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Voor de volgende straten zijn de rijksmonumenten in afzonderlijke lijsten opgenomen:
 De Eewal telt 28 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Eewal) voor een overzicht. 
 De Grote Kerkstraat telt 38 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Grote Kerkstraat) voor een overzicht. 
 De Nieuwestad telt 42 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Nieuwestad) voor een overzicht. 
 De Tuinen telt 25 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Tuinen) voor een overzicht.

Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (gemeente). Hieronder een overzicht van de objecten.

|}

Beschermde gezichten
Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden
Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Hollanderwijk
Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied
Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Noorder- / Westersingel

Zie ook 
Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Eewal)
Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Grote Kerkstraat)
Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Nieuwestad)
Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Tuinen)
Lijst van gemeentelijke monumenten in Leeuwarden (gemeente)

Leeuwarden